Landau kan syfta på:

 Landau (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Landau-Kleffners syndrom – en språkstörning kombinerad med epilepsi
 Landaudämpning – fysikalisk dämpningsmodell döpt efter Lev Landau
 Landaunivå – ett fysikaliskt begrepp för kvantifiering av laddade partiklars rörelse i magnetfält
 Landauer – en typ av hästdragen vagn för framför allt persontransport, se landå
 2142 Landau – en asteroid i huvudbältet
 DLVO-teorin – fysikalisk beskrivning av stabiliteten hos kolloidsystem, L:et står för Lev Landau, en av skaparna av teorin

Geografi

Frankrike 

Petit-Landau – en kommun i departementet Haut-Rhin, Alsace

Polen 

 Lędowo, ort, Pommerns vojvodskap, Powiat gdański,

Tyskland 

 Landau in der Pfalz – Rheinland-Pfalz, 
 Landau an der Isar – Bayern, Niederbayern, 
 Landau, Bad Arolsen – en stadsdel i staden Bad Arolsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, 

Robotskapade Polenförgreningar